Vasconcelos o Vasconcellos è un cognome di lingua portoghese di una nobile famiglia del XII secolo e può riferirsi a:

Persone
Aécio de Borba Vasconcelos, allenatore di calcio a 5 brasiliano
Anderson Vasconcelos Pellegrini, giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
Augusto de Vasconcelos, politico portoghese
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, cardinale brasiliano
Diogo de Vasconcelos, storico brasiliano
Gabriel Vasconcelos Ferreira, calciatore brasiliano
José Vasconcelos, scrittore e filosofo messicano
Luis Mendez de Vasconcellos, Gran Maestro dell'Ordine di Malta
Monica Vasconcelos, cantante brasiliana
Naná Vasconcelos, musicista brasiliano

Geografia
Alfredo Vasconcelos, comune del Brasile
Diogo de Vasconcelos, comune del Brasile
Ferraz de Vasconcelos, città del Brasile
Lins de Vasconcelos, quartiere di Rio de Janeiro
Senador Vasconcelos, quartiere di Rio de Janeiro